Oligacanthorhynchidae är en familj av hakmaskar. Oligacanthorhynchidae ingår i ordningen Oligacanthorhynchida, klassen Archiacanthocephala, fylumet hakmaskar och riket djur. I familjen Oligacanthorhynchidae finns 93 arter.

Oligacanthorhynchidae är enda familjen i ordningen Oligacanthorhynchida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Oligacanthorhynchidae